

Geografia 
 Oldham – comune della contea metropolitana della Grande Manchester, Inghilterra, a nord-est della città di Manchester
 Oldham – centro abitato (city) degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Kingsbury nello Stato del Dakota del Sud

Persone 
 Andrew Loog Oldham (1944) – produttore discografico, imprenditore e compositore britannico
 Frances Oldham Kelsey (1914-2015) – farmacologa canadese
 Jawann Oldham (1957) – ex cestista statunitense
 John Oldham (1923) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 John Oldham (1653-1683) – poeta inglese
 Megan Oldham (2001) – sciatrice freestyle canadese
 Richard Dixon Oldham (1858-1936) – geofisico e sismologo inglese
 Todd Oldham (1961) – stilista e progettista statunitense
 Will Oldham (1970) – cantautore e attore statunitense